Suburbano hace referencia a varios artículos:

Edificio, terreno o campo, próximo a la ciudad; habitante de un suburbio o relativo a un suburbio;
Metro (sistema de transporte), un ferrocarril subterráneo destinado al transporte de personas;
Tren de cercanías o ferrocarril suburbano destinado al transporte de personas;
Suburbano (banda), grupo español de folk rock;
 F.C. Suburbano de Carabanchel a Chamartín de la Rosa en Madrid

Enlaces externos